Aigueperse je název dvou obcí ve Francii:

 Aigueperse (Puy-de-Dôme) – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Aigueperse (Rhône) – obec v departementu Rhône